Gianfranco Bonera – pilota motociclistico italiano
 Daniele Bonera – calciatore italiano